Джулия Рэнсом (; 4 февраля 1993, Пентиктон, Британская Колумбия, Канада) — канадская биатлонистка, член сборной Канады по биатлону. После окончания сезона 2017/2018 завершила карьеру.

Результаты 
 Дебют в биатлоне: 22 сентября 2009 года (16 лет) — Чемпионат мира по летнему биатлону в немецком Оберхофе.
 Первый подиум в карьере: Юниорка 26 февраля 2012 года (19 лет) — Чемпионат мира по биатлону среди юниоров в финском Контиолахти.
 Дебют в Кубке Мира: 3 января 2014 года (21 год) — Кубок мира по биатлону 2013/2014. 4-й этап Оберхоф.
 Первые очки в Кубке Мира: 7 марта 2015 года (22 года) — Чемпионат мира по биатлону в финском Контиолахти.
 Лучший результат в Эстафете: 9 место на 5-этапе Кубка мира 2015/16 в немецком Рупольдинге.
 Лучший личный результат: 19 место (2 раза в спринте 2015/2016 и 1 раз в преследовании 3-й этап 2016/17.

Чемпионаты мира

Выступления на юниорских соревнованиях

Кубок мира

Результаты в Кубке мира

Победы на этапах Кубка мира 

Личные (по состоянию на)

Эстафеты (по состоянию на)

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте IBU

Биатлонисты Канады
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года